Alexandra de Hannover (gran duquessa de Mecklenburg-Schwerin) (1882 - 1963).
 Alexandra de Hannover (princesa de Leiningen) (1959).
 Alexandra de Hannover (princesa de Hannover) (1999).